Švýcarská hokejová liga - sezóna 2002/2003. Vítězem se stal tým HC Lugano.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out 

Play out ani baráž se nehrála protože liga se v příští sezoně rozšíří na 13 účastníků.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2002
Lední hokej v roce 2003